Het seizoen 2012/2013 was het 87ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 75ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van de op 1 juli 2012 aangestelde Vincenzo Montella eindigde La Viola in diens eerste seizoen op de vierde plaats in de eindrangschikking. Dat was een forse verbetering ten opzichte van het vorige seizoen, toen de club uit Florence op een teleurstellende dertiende stek was geëindigd en drie trainers had versleten.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2012/13 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

2013
Fiorentina